Статистика осамдесет првог фудбалског првенства у Мађарској које је одиграно 1982/83. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ђер Раба ЕТО је освојио првенство, што му је овом клубу била трећа титула, испред ФК Ференцвароша и ФК Хонведа. Из лиге су испали ФК Бекешчаба и ФК Дебрецин.

Финална табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1982/83.
Сезона 1982/83. у мађарском фудбалу